Чонджон - 3-й правитель держави Корьо;
  Чонджон - 10-й правитель держави Корьо;
  Чонджон - ван держави Чосон.